Biha ist der Familienname folgender Personen:
 Léopold Biha (1919–2003), burundischer Politiker und Premierminister
 Omar Biha (* 1986), burundischer Fußballtorwart

BIHA steht für:
 British Ice Hockey Association

biha steht für:
 Bundesinnung der Hörakustiker

Abkürzung